Benjamin Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Benjamin Lake (Arkansas)
 Benjamin Lake (Anoka County, Minnesota)
 Benjamin Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Benjamin Lake (Pine County, Minnesota)
 Benjamin Lake (Oregon)
 Benjamin Lake (Washington)